Toyosaki steht für:
 Präfektur Toyosaki (Toyosaki-ken), kurzlebige Präfektur Japans 1868/69, heute zu Hyōgo und Osaka
 Stadt Toyosaki (Osaka) (Toyosaki-chō), Gemeinde in der japanischen Präfektur Osaka bis 1925, heute zur Stadt Osaka
 Stadt Toyosaki (Nagasaki) (Toyosaki-machi), Gemeinde in der japanischen Präfektur Nagasaki bis 1955, heute zur Stadt Tsushima
 Dorf Toyosaki (Aomori) (Toyosaki-mura), Gemeinde in der japanischen Präfektur Aomori bis 1955, heute zur Stadt Hachinohe
 Dorf Toyosaki (Ōita), Gemeinde in der japanischen Präfektur Ōita bis 1954, heute zur Stadt Kunisaki

Toyosaki ist der Familienname folgender Personen:

 Aki Toyosaki (* 1986), japanische Synchronsprecherin und Sängerin
 Kōichi Toyosaki (1935–1989), japanischer Frankoromanist